Ferruolo ist der Familienname folgender Personen:

 Arnolfo B. Ferruolo (1913–1982), US-amerikanischer Romanist und Italianist
 Stephen C. Ferruolo (* 1949), US-amerikanischer Jurist